Аркадий Юрьевич Николаев (род. 11 февраля 1937, Куйбышев) — советский футболист, нападающий, известный по выступлениям за «Динамо» Москва. Чемпион СССР, мастер спорта. Хоккеист (с мячом) Чемпион СССР в составе «Динамо» Москва.

Карьера 
Начал футбольную карьеру в ульяновском «Динамо», в сезоне 1958 был капитаном команды. В 1959 году перешёл в состав московского «Динамо», в котором за шесть сезонов сыграл 103 матча в чемпионате и забил 17 голов. В 1962 году получил звание мастера спорта, а в 1963 году стал чемпионом СССР (в 1959 году «Динамо» также стало чемпионом СССР, но Николаев сыграл всего один матч и медаль чемпиона не получил). В сезоне 1960/61 выступал за «Динамо» в чемпионате СССР по хоккею с мячом.

В 1965 году перешёл в другой московский клуб высшей лиги — «Локомотив», сыграл за него 8 матчей. В дальнейшем играл за ярославский «Шинник» и саратовский «Сокол». Заканчивал карьеру в московских «Крыльях Советов», и после окончания карьеры игрока работал в этом клубе тренером. По состоянию на 2004 год, был старшим тренером детско-юношеской школы «Крылья Советов».

Достижения 
 Чемпион СССР 1961
 Чемпион СССР 1963

Ссылки 
 Николаев Аркадий Юрьевич. fc-dynamo.ru 
 Локомотивная бригада. lokomotiv.info 
 Статистика выступлений. footbook.ru

Литература 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Крылья Советов» Москва
Мастера спорта СССР